«Ренова» (, ) — македонский футбольный клуб из села , выступающий в Первой Лиге Македонии. Основан в 2002 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Городской (Тетово)», вмещающем 15 000 зрителей.

Достижения 
 Чемпион Македонии (1): 2009/10
 Бронзовый призёр Чемпионата Македонии (2): 2008/09, 2010/11
 Обладатель Кубка Македонии (1): 2011/12

ФК «Ренова» в европейских турнирах

Известные игроки 
 
  Муарем Зекир
  Гоче Толески
  Ардженд Бечири
  Висар Муслиу

Ссылки 
 о клубе на сайте федерации Футбола Македонии
 

Футбольные клубы Северной Македонии
ФК «Ренова»